Gestió del comportament organitzatiu (del seu nom en anglès Organizational Behavior Management), estudi del comportament humà en el si de les organitzacions
 obm també és el codi ISO 639-3 del moabita, llengua clàssica parlada pels moabites